Naba peut désigner :
 An-Naba (La Nouvelle), 78e sourate du Coran ;
 Moro Naba, titre porté par les rois du royaume Mossi de Ouagadougou, au Burkina Faso ;
 le naba, langue africaine du groupe des langues soudaniques centrales, parlée au Tchad par les Bilala, les Kuka et les Medogo ;
 Taba naba, chanson enfantine traditionnelle meriam des îles du détroit de Torrès au nord de l'Australie.

Toponymes 
 Al Naba'ah, une partie de l'émirat de Charjah aux Émirats arabes unis.
 Naba, ancien nom de Naha, ville du Japon.
 Mong-Naba, commune du département de Zoaga de la province de Boulgou dans la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Naba-Sougdin, commune du département de Tenkodogo de la province de Boulgou, au Burkina Faso.
 Naba, localité dans la région de Sagaing, en Birmanie.

Acronymes 
 La North American Boxing Association, une fédération de boxe anglaise américaine affiliée à la World Boxing Association.
 La North American Broadcasters Association, un groupe à but non lucratif d'organisations de radiodiffuseurs aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
 La Nuova Accademia di Belle Arti, Nouvelle Académie des Beaux-Arts, une université privée fondée en 1980 à Milan, en Italie.

Homonymie d'acronyme